Iets met een aanzienlijke grootte
 Synoniem voor majeur in de muziek
 Groot (munt), een historische munteenheid
 Groot (Marvel), een stripfiguur van Marvel Comics
 Hohgrat, berg in Zwitserland
 De Groot, Nederlandse achternaam

Personen
 Simon Groot (1934), Nederlands zaadveredelaar
 Nycke Groot (1988), Nederlandse handbalster